Luigi Serafini ist der Name folgender Personen:

* Luigi Serafini (Kardinal) (1808–1894), italienischer Geistlicher, Kardinalbischof von Sabina
 Luigi Serafini (Architekt) (* 1949), italienischer Grafiker und Architekt
 Luigi Serafini (Basketballspieler) (1951–2020), italienischer Basketballspieler